Grubauer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Grubauer (1869–1960), deutscher Ethnologe, Zoologe und Kunstsammler
 Edgar Grubauer (1954–2022), Schweizer Eishockeytorwart und -trainer
 Philipp Grubauer (* 1991), deutscher Eishockeytorwart